Осо́ргина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Осоргина, Антонина Михайловна (1901—1985) — преподаватель и автор учебников по русскому языку и литературе, основатель школы в Кламаре, директор Галлиполийской приходской школы в Париже, одна из основательниц и сотрудница радиостанции «Голос Православия» (Париж), монахиня Серафима.
 Осоргина, Мария Михайловна (1897—1977) — художница. См. также 
 
 Осорьина

 Примечания